Brimsdown Rovers FC (celým názvem: Brimsdown Rovers Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil v severovýchodním Londýně. Založen byl v roce 1947, zanikl v roce 2010 po fúzi s Enfield 1893 FC. V mládežnické sekci za klub hrávali např.: David Beckham, Micah Hyde, Jason Brissett nebo Ryan Kirby. Klubové barvy byly černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Goldsdown Road s kapacitou 3 000 diváků.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1947 – Brimsdown Rovers FC (Brimsdown Rovers Football Club)
 2010 – fúze s Enfield 1893 FC ⇒ zánik

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. předkolo: 1991/92
 FA Vase
 4. kolo: 2009/10

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1982–1983: London Spartan League (Senior Division)
 1983–1987: London Spartan League (Premier Division)
 1987–1997: Spartan League (Premier Division)
 1997–1998: Spartan South Midlands League (Premier Division South)
 1998–1999: Spartan South Midlands League (Premier Division)
 1999–2001: Spartan South Midlands League (Senior Division)
 2001–2007: Spartan South Midlands League (Division One)
 2007–2010: Spartan South Midlands League (Premier Division)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1947
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2010
Fotbalové kluby v Londýně